Žabare – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac
 Žabare – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w gminie Topola